

Лейквуд — місто, штат Каліфорнія
 Лейквуд — місто, штат Колорадо
 Лейквуд — місто, штат Огайо
 Лейквуд — місто, штат Вашингтон
 Лейквуд — місто, штат Вісконсин
 Лейквуд — селище, штат Іллінойс
 Лейквуд Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Лейквуд — селище, штат Нью-Йорк
 Лейквуд — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Лейквуд — переписна місцевість, штат Південна Кароліна
 Лейквуд — переписна місцевість, штат Вісконсин